

События 
 697—704 — Аббат монастыря на о. Иона св. Адамнан (ок. 625 704). Автор «Жития св. Колумбы» и труда «О святых местах».
 Установление поста дожа в Венеции. Первый дож — Паоло Лучио Анафесто.
 Арабы взяли Карфаген. Леонтий отправил против них флот патрикия Иоанна. Иоанн выбил арабов из Карфагена.
 Хаджждадж жестоко подавляет восстание хариджитов в Ираке.
 Арабы перешли в Западную Грузию вследствие помощи, оказанной наместником Сергием.

Примечания

См. также